

Persone 
 John Winebrenner Rife – politico statunitense
 Joaquim Rifé – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Royal Rife – inventore statunitense

Altro 
 Rife – album dal vivo di Foetus del 1988